Die 64. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  64. Division (Japanisches Kaiserreich)
  64. Schützendivision (Sowjetunion), 1939 aufgestellt in Smolensk, Kämpfe bei Minsk, im September 1941 in 7. Garde-Schützendivision umbenannt
  64. Motorisierte Garde-Schützendivision (Sowjetunion)
  64th (2nd Highland) Division (Vereinigtes Königreich)
  64. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Kavallerie-Verbände 
  64. Kavallerie-Division (Sowjetunion) 
  64th Cavalry Division (Vereinigte Staaten)

Verbände Luftstreitkräfte 
  64th Air Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern